МФК «Лидсельмаш» — мини-футбольный клуб из Лиды, четырехкратный чемпион Беларуси (2012, 2015, 2016, 2018), бронзовый призёр чемпионата (2013, 2017) и двукратный обладатель Суперкубка Беларуси (2015, 2016). Обладатель Кубка Беларуси (2018/2019).

История 
Мини-футбольный клуб «Лидсельмаш» образован в 2007 году по инициативе генерального директора завода «Лидсельмаш» Юрия Вашкевича. За неполные полдесятка лет совершил путь от коллектива первенства города до команды элитного класса. На данный момент главный тренер — Виктор Тарчило.

Достижения клуба 
 Чемпион Беларуси (4): 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2017/18
 Бронзовый призер чемпионата Беларуси: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Беларуси (2): 2015, 2016
Обладатель Кубка Беларуси (1): 2018/19
 Финалист Кубка Беларуси (3): 2011/12, 2015/16, 2016/17
 Участник Элитного раунда Кубка УЕФА: (2015/16, 2018/19)

Текущий состав

Еврокубки 
Баланс игр в Кубке УЕФА:

Результаты матчей

Ссылки 
 Мини-футбол в Беларуси
 «Лидсельмаш» на сайте УЕФА

Мини-футбольные клубы Белоруссии
Лида